Peter Collins kan avse flera personer:

 Peter Collins (racerförare)
 Peter Collins (skivproducent)
 Peter Collins (speedwayförare)